Correntes —  município brasileiro do estado de Pernambuco
Corrente oceânica

Ver também
Corrente (desambiguação)
Corrientes
Rio Correntes
Desambiguação
Desambiguações de topônimos